pluton of intrusie, in de geologie een lichaam van al dan niet gesmolten magma in de aardkorst;
 Pluton (oorlogsschip), een Franse lichte kruiser tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog;
 Pluton (automerk), een Frans oud-automerk.